Микура, Микура-Дзима — вулканический остров в Тихом океане. Относится к островам Идзу.
 Микурадзима — село в Японии, находящееся в округе Мияке префектуры Токио на острове Микура.